Tepelenë of Tepelene kan verwijzen naar:

Tepelenë (district), een district in de Albanese prefectuur Gjirokastër
Tepelenë (stad), de hoofdstad van dat district
Tepelene (water), een merknaam van mineraalwater uit deze stad